Bateria podręczna - jedna z baterii dywizjonu pozostająca w bezpośredniej dyspozycji dowódcy dywizjonu. Dowódca baterii podręcznej rozwija stanowisko dowódczo-obserwacyjne w pobliżu stanowiska dowódczo-obserwacyjnego dowódcy dywizjonu.

Baterie